Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Viking International Eastbourne der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Juni 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Eastbourne